Ла-Бата́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Пуатьє, 38 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Ла-Батай, Крезьєр i Тію було приєднано до муніципалітету Шеф-Бутонн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ла-Батай на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Батай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр